Holzfeld heißen folgende geographische Objekte:

 Holzfeld, Ortsteil der Stadt Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Holzfeld (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Holzfeld (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Holzfeld (Bezirksamt Altötting), eine ehemalige Gemeinde im Bezirksamt Altötting, heute Landkreis.